Воробе́ць — українське прізвище.

Відомі носії 

 Воробець Анатолій Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у процесі російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Воробець Федір (1922—1959) — український військовик, окружний провідник ОУН Житомирщини.
 Воробець Богдан Дмитрович (1931—2007) — український радянський викладач та шахіст, кандидат фізико-математичних наук.
 Воробець Марта Михайлівна (1919 — ?) — новатор сільськогосподарського виробництва, ланкова колгоспу імені Маяковського Рогатинського району Івано-Франківської області. Депутат Верховної Ради УРСР 6—8-го скликань.
 Воробець Степан Степанович (1987—2014) — український військовик, капітан розвідки, загинув під час російсько-української війни.

Див. також 
 Воробель
Українські прізвища